Стефани Марти (; , Цюрих) — швейцарская хоккеистка. Игрок сборной Швейцарии по хоккею. Амплуа — нападающий. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года. Бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года. Лучший снайпер Олимпийского турнира 2010 года вместе с канадкой  Меган Агоста, забили по 9 шайб.  Участница трёх Олимпийских игр 2006—2014. Лучшая хоккеистка Швейцарии 2005 года.  На начало 2014 года на клубном уровне играет за команду Сиракьюсского университета в лиге NCAA.

Сестра-близнец другой хоккеистки, партнера по сборной Швейцарии — Джулии Марти.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014

Хоккеистки Швейцарии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года